Noriūnai ist der Name mehrerer Orte in Litauen
 Noriūnai (Rajongemeinde Kupiškis)Rajongemeinde Kupiškis, Bezirk Klaipėda
 Noriūnai (Rajongemeinde Pakruojis), ein Dorf  in der Rajongemeinde Pakruojis, Bezirk Šiauliai
 Noriūnai (Rajongemeinde Joniškis), ein Dorf  in der Rajongemeinde Joniškis, Bezirk Šiauliai